Институтът за магическо обучение Дурмщранг е магическо училище, което се споменава за първи път в Огненият бокал. Училището е съществувало около 700 години. Дъмбълдор приветства учениците от Дурмщранг като „нашите приятели от север“. Учениците от Дурмщранг обличат тежки, вълнести мантии. Учениците споменати са българи и руснаци. Дурмщранг е описан като училище за момчета във филма, но според книгата там учат и момичета.

Дурмщранг е известен с акцента върху изучаването на Черните изкуства, докато другите училища за магия учат Защита срещу Черните изкуства. В Даровете на Смъртта се разбира, че черният магьосник Гелърт Гриндъуолд е учил в Дурмщранг. Той е издълбал и символа на Даровете на Смъртта върху стените в училището. Въпреки че в Дурмщранг се преподават Черните изкуства като част от учебната програма, експериментите на Гиндъуолд са сметнати за прекалено екстремни, дори от училищните стандарти и затова е бил изключен.

Името „Дурмщранг“ (Durmstrang) е вероятно да бъде алюзия от немскaтa фраза Sturm und Drang, която означава „Буря и стрес“.

Хари Потър